Ел Коронадо има више значења:

 Ел Коронадо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коронадо (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику